Die International Lawn Tennis Challenge 1926 war die 21. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzte sich Frankreich gegen Japan mit 3:2 durch. Im vom 9. bis 11. September stattfindenden Finale behielt schließlich jedoch Titelverteidiger USA mit 4:1 klar die Oberhand und sicherte sich damit den bisher elften Titel und den siebten in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 25 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 19 Teams an.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus fünf Teilnehmern.

Das Turnier

Europazone

1. Runde

2. Runde bis Finale

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Frankreich über Japan und zog damit wie bereits im Vorjahr ins Finale gegen den Titelverteidiger USA ein.

Finale 
Die USA gewannen mit einem 4:1-Sieg über Frankreich den siebten Titel in Folge.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1926
Tennisturnier 1926